Hov kan syfta på:

 Hov (uppvaktning) – en furstlig persons uppvaktning och betjäning
 Hovstat – anställd personal vid ett hov
 Hov (djurfot) – en hornbeklädd del av den tredje tån hos uddatåiga hovdjur
 Hov (häst) – den undre delen av foten på en häst 
 Gudahov – en kultplats under vikingatiden
 -hov – ett ortnamnsefterled
 Hov, Båstads kommun – en ort i Båstads kommun
 Hov, Hackås - en by i Bergs kommun
 Hov, Härnösands kommun – en by i Härnösands kommun
 Hov, Krokoms kommun – en ort i Alsen, Krokoms kommun
 Hov, Sundsvalls kommun – en småort i Sundsvalls kommun
Hov, Laholms kommun - en småort i Laholms kommun
 Hov, Vadstena kommun – en kyrkby
 Hov, Växjö – en stadsdel i Växjö
 Hov, Östervåla – en by i Östervåla
 Hovs kommun – en kommun på Färöarna
 Hov, Färöarna – en ort på Färöarna
 Hov, Odders kommun – en ort på Jylland
 Hov (mått) - antalet kärvar i rad
 Hovs hallar – ett kustområde med dramatiska klippformationer på Bjärehalvöns norra del i nordvästra Skåne

Se även
 Hovet
 Kungliga Hovstaterna – en organisation som bistår Sveriges monark och kungahus i deras officiella plikter
 Hovs socken
 Hovs landskommun 
 Hovs församling
 Hovs kyrka
 Hovs distrikt